Die 1. fotbalová liga 1958/59 war die 28. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 9. August 1958 und endete am 20. Juni 1959.

Meister wurde Červená Hviezda Bratislava.

Modus 
Die Liga wurde von 12 auf 14 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 Spartak VSS Košice wurde umbenannt in Jednota Košice

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Torefür Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1958/59
Fußballsaison 1958/59